Кратер Бийи (), не путать с кратером Байи (), — ударный кратер на южной окраине Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название дано в честь французского иезуита и математика Жака де Билли (1602—1679); утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Ханстен на северо-западе и кратер Летронн на востоке-северо-востоке. На юго-западе от кратера располагается борозда Бийи, на севере пик Ханстена. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 45,6 км, глубина — 1290 м.

Вал кратера узкий, с тонким внутренним склоном. В южной части вала находится узкий разлом. Высота вала над окружающей местностью составляет 1080 м. Дно чаши кратера заполнено базальтовой лавой и имеет значительно более низкое альбедо, чем окружающая местность, отмечено несколькими мелкими кратерами. В чаше кратера есть центральный пик высотой 1080 м, объем кратера — около 1600 км3. На юго-востоке кратер примыкает к гористой материковой местности. Дно чаши кратера имеет яркость 1½° по таблице яркостей Шретера.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимок кратера с борта Аполлона-16.
 Кратер Бийи на карте LAC-74.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны